O Campeonato Carioca de Basquete de 1963 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

1º Turno 
O  venceu o primeiro turno.

2º Turno 

O  venceu o segundo turno.

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da BasketRio

1963
Esporte no Brasil em 1963
1963 no basquetebol